Harlan County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Harlan County (Kentucky)
Harlan County (Nebraska)